El nombre de Iglesia de San Cipriano es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 San Cipriano de Cartago (c. 210 - 258) – Festividad: 16 de septiembre;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de Bolmir (Campoo de Enmedio), Cantabria;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de Fontiveros, provincia de Ávila;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de Cebolla, provincia de Toledo;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de San Juan de Berbío (Infiesto), Piloña, Principado de Asturias;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de Isaba, Navarra;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la localidad de Pillarno (Castrillón), Principado de Asturias;
 Iglesia de San Cipriano (B.I.C.), templo católico de la localidad de San Cebrián de Mazote, provincia de Valladolid;
 Iglesia de San Cipriano, templo católico de la ciudad de Toledo, provincia de Toledo;
 Iglesia de San Cipriano o San Cebrián (B.I.C.), templo católico de la ciudad de Zamora, provincia de Zamora;

 Iglesia de San Cipriano (Cobeña), templo católico de localidad de Cobeña, en la Comunidad de Madrid;
Advocación conjunta
 Iglesia de San Cornelio y San Cipriano (B.I.C.), iglesia católica del localidad de Revilla de Santullán (Barruelo de Santullán), provincia de Palencia;
 Iglesia de San Cornelio y San Cipriano (B.I.C.), templo católico del localidad de San Cebrián de Campos, provincia de Palencia;
 Iglesia de San Cornelio y San Cipriano (B.I.C.), templo católico del localidad de San Cebrián de Mudá, provincia de Palencia;
 Iglesia de San Cornelio y San Cipriano (B.I.C.), templo católico del localidad de Villaverde de Guareña, provincia de Salamanca;